Zach – cratere lunare
Zach – nome di persona
Feliciano Zach – nobile e militare ungherese
František Alexandr Zach – militare ceco
Gisa Zach – attrice tedesca
Jan Zach – compositore boemo
Valerie Zach – attrice spagnola